Жуї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Жуї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна